РМС — сокращение, которое может значить:
 Рабочий молодёжный союз в Болгарии;
 Ричард Мэттью Столлман (, очень часто RMS или rms, по инициалам) — основатель движения свободного ПО, проекта GNU, Фонда свободных программ и Лиги за свободу программирования, автор концепции «копилефта».
 Районы местного самоуправления Австралии () — административная единица низшего уровня в Австралии.
 Радиомаячная система (авиационный термин).
 Российский музыкальный союз.